Heroin může být:

 Heroin – polosyntetický opioid
 „Heroin“ (skladba) – skladba skupiny The Velvet Underground
 Heroin (skupina) – americká hudební skupina
 Heroin (album, Heroin) – album skupiny Heroin (1997)
 Heroin (album, Z-Ro) – album rappera Z-Ro (2010)
 Heroin (film, 1970) – francouzský thriller z roku 1970
 Heroin (film, 2005) – španělské filmové drama z roku 2005
 Heroin (film, 2013) – nizozemské filmové drama z roku 2013